Die Mamut Dutch Open 2005 fanden vom 31. Mai bis 5. Juni 2005 in Almere in den Niederlanden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Wertungskategorie 1 ½ Star. Es war mit 15.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2004/05 und war mit 31.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie Silver 25.
 
Bradley Ball besiegte im Endspiel Davide Bianchetti mit 9:11, 11:1, 11:5, 6:11 und 11:6. Es war sein elfter Titelgewinn auf der World Tour. Vorjahressieger Laurens Jan Anjema schied in der ersten Runde aus. Bei den Damen setzte sich Nicol David gegen Linda Elriani mit 4:9, 2:9, 9:3, 9:4 und 9:3 durch. David gewann damit ihren sechsten Karrieretitel. Vorjahressiegerin Natalie Grinham schied im Halbfinale gegen Linda Elriani aus.
 
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus je 16 Spielern, davon waren je vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Tom Hoevenaars bei den Herren einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2005
PSA World Tour 2004/05
WSA World Tour 2004/05
Sportveranstaltung in Almere